Грачи — множественное число слова грач.

 Грачи (фильм) — криминальный фильм Константина Ершова (СССР, 1982).
 «Грачи» — в позднем СССР шутливое прозвище сезонных рабочих с юга (Кавказа, Средней Азии). В постсоветское время их стали называть гастарбайтерами).
 «Грачи» — водители и таксисты, которые занимаются извозом на личном автомобиле.

Населённые пункты 
Россия
 Грачи — село в Енотаевском районе Астраханской области.
 Грачи — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана, упразднена в 1979 г.
 Грачи — хутор в Городищенском районе Волгоградской области.
 Грачи — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Грачи — микрорайон города Фролово Волгоградской области.
 Грачи — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Грачи — станция (населенный пункт) в Белокалитвинском районе Ростовской области
 Грачи — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Грачи — посёлок в Балаковском районе Саратовской области.
 Грачи — деревня в Духовницком районе Саратовской области, упразднена в 2019 г.
 Грачи — деревня в Казанском районе Тюменской области.
 Грачи — до 2014 года название села Садовое в Ахтубинском районе Астраханской области.

Реки 
 Грачи (река) — река в Волгоградской области.
 Грачи (приток Калитвенца) — река в Ростовской области.

См. также 
 Грач (значения)
 Грачи прилетели (значения)